Jan van den Bosch (presentator), een Nederlandse presentator en ondernemer
 Jan Van den Bosch (acteur), een Vlaamse acteur

Zie ook 
 Jan Van den Bossche (doorverwijspagina)